Vesper (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten
Vesper (cocktail), een cocktail bekend van de James Bondroman Casino Royale van Ian Fleming

Zie ook 
Vespers (doorverwijspagina)